Prins Hendrikpark (Baarn)
 Prins Hendrikpark (Bussum)
 Prins Hendrikpark (‘s-Hertogenbosch)
 Prins Hendrikplantsoen (Amsterdam)